Turneul de tenis de la Wimbledon 2019 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la  All England Lawn Tennis and Croquet Club la Wimbledon, Londra, Regatul Unit. Turneul principal a început luni, 1 iulie 2019 și s-a încheiat duminică, 14 iulie 2019.

Campionul en-titre la simplu, Novak Djokovic, și-a păstrat titlul, în timp ce campioana en-titre la simplu, Angelique Kerber, a pierdut în turul doi în fața lui Lauren Davis. Simona Halep a câștigat titlul la simplu feminin. Acesta a fost primul turneu de Grand Slam în care ambele titluri de simplu au fost câștigate de jucători născuți în Balcani.

Campioni
Campionul en-titre Novak Djokovic și-a apărat cu succes titlul, învingându-l în finală pe Roger Federer și câștigând titlul la simplu masculin. Cu o durată de patru ore și 57 de minute, a fost cea mai lungă finală de simplu din istoria Wimbledon. A fost al cincilea titlu la Wimbledon pentru Djokovic și al 16-lea titlu major în general. Aceasta a fost prima dată de la Openul Francez din 2004 când un jucător masculin a salvat puncte de meci pentru a câștiga un major. 

Simplu feminin a fost câștigat de Simona Halep, în vârstă de 27 de ani, care a câștigat al doilea Grand Slam din carieră după trofeul French Open 2018. Ea a învins-o în finală pe Serena Williams, într-un meci care a durat doar 56 de minute și în care Halep a făcut doar trei erori neforțate, un record în istoria de la Wimbledon. Halep a pierdut un singur set în timpul turneului, în fața Mihaelei Buzărnescu. Halep a devenit prima româncă care a câștigat un titlu de simplu la Wimbledon.

Dublul masculin a fost câștigat de Juan Sebastián Cabal și Robert Farah, care au devenit prima pereche integral columbiană care a câștigat un Grand Slam. Ambii au obținut primul lor trofeu de Grand Slam la dublu masculin. Acesta a fost al șaselea Grand Slam consecutiv în care proba de dublu masculin a fost câștigată de o pereche de jucători aparținând aceeleași națiuni. 

Taiwaneza Hsieh Su-wei și ceha Barbora Strýcová au triumfat la dublu feminin, concurând fără să piardă un set în tot turneul. După victorie, Strýcová a ajuns numărul unu modial la dublu, în clasamentul WTA. Pentru Hsieh a fost al treilea trofeu de Grand Slam,  după triumfurile de la Wimbledon 2013 și French Open 2014.

Dublul mixt a fost câștigat de perechea taiwanezo-croată Latisha Chan și Ivan Dodig, care au obținut cel de-al treilea titlu de Grand Slam la dublu mixt împreună (după French Open 2018 și French Open 2019).

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Seniori

Juniori

Premii în bani
Valoarea totală a premiilor oferite a crescut pentru al optulea an consecutiv. Câștigătorii turneului vor primi cea mai mare parte din potul de 38 de milioane de lire sterline, în creștere față de 34 de milioane de lire sterline anul trecut (+11,8%). 

* per echipă

Note

Legături externe 
 

2019
Wimbledon